Miejscowości w USA:
 Woodsboro – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Woodsboro – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Refugio